Chłopicki je priimek več oseb:
 Józef Grzegorz Chłopicki, francoski poljski general
 Regina Chłopicka, poljska muzikologinja